Crocodilo - réptil
Ou ainda:
Crocodilo (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
O Crocodilo - conto de Fiódor Dostoiévski

Desambiguação